379 км, 379-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 379 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 684336.
 379 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Рязанской области. Код 221920.
 379 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Вологодской области. Код 046254.
 379 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 056928.
 379 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 049835.
 379 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815573.